Ogasawara is:
 een Japanse clan, zie Ogasawara (familie)
 de Japanse naam voor de Bonin-eilanden
 Ogasawara (dorp), een dorp in de Japanse subprefectuur Ogasawara 
 Ogasawara (subprefectuur), een subprefectuur in de Japanse prefectuur Tokio